De Zwitserse voetbalbeker 2011/12 (Duits: Schweizer Cup 2011/12) was de 87ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 16 september 2011 en eindigde met de finale op 16 mei 2012 onder leiding van scheidsrechter Daniel Wermelinger. FC Basel won de beker voor de elfde keer in de clubgeschiedenis door FC Luzern in de eindstrijd na strafschoppen (4-2) te verslaan. Aan het toernooi deden 64 clubs mee. Omdat FC Basel ook de landstitel opeiste, plaatste FC Luzern zich voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2012/13.

Schema

Zie ook
Axpo Super League 2011/12
Challenge League 2011/12
Zwitsers voetbalelftal in 2011
Zwitsers voetbalelftal in 2012

2012
Bekervoetbal 2011/12